A Midsummer Night's Dream - peça do dramaturgo inglês William Shakespeare, conhecida em português como Sonho de uma Noite de Verão
 Sonho de uma Noite de Verão (Mendelssohn) - no original em alemão, Ein Sommernachtstraum, a mais famosa transposição da peça para música, de Felix Mendelssohn

Cinema
 A Midsummer Night's Dream (1909)
 A Midsummer Night's Dream (1913)
 A Midsummer Night's Dream (1925) - versão alemã da peça
 Sonho de uma Noite de Verão (1935) - versão americana com James Cagney
 A Midsummer Night's Dream (1946) - primeira versão para a televisão da peça
 A Midsummer Night's Dream (1947) - adaptação para a televisão
 A Midsummer Night's Dream (1959) - versão para marionetes, em tcheco, com narração em inglês do ator Richard Burton
 A Midsummer Night's Dream (1964) - terceira adaptação televisiva
 A Midsummer Night's Dream (1968) - mostrada em cinemas na Europa, porém lançada diretamente para a televisão nos EUA
 A Midsummer Night's Dream (1981) - adaptação para a televisão, parte de série da BBC
 A Midsummer Night's Dream (1996)
 Sonho de uma Noite de Verão (1999) - filme com Rupert Everett e Michelle Pfeiffer (original: A Midsummer Night's Dream)

Midsummer